Limapontia zonata är en snäckart som först beskrevs av Girard 1852.  Limapontia zonata ingår i släktet Limapontia och familjen Limapontiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
zonata